Fresh Meat est une série télévisée britannique ;
  est un film d'horreur néo-zélandais ;
  est un album d'.